Jméno a příjmení Abdoulaye Fall má více nositelů:
 Abdoulaye Fall (fotbalista) (* 1989) – senegalský fotbalista
 Abdoulaye Fall (generál) (* 1952) – senegalský generál
 Pape Abdoulaye Fall (* 1960) – senegalský fotbalista